Котти (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Котти, Билл (1875—1928) — южноафриканский регбист.
 Котти, Кей (род. 1954) — австралийская мореплавательница и первая в мире женщина, совершившая одиночное непрерывное кругосветное плавание.
 Котти, Тони (род. 1965) — английский футболист, играющий на позиции нападающего, тренер.
 Котти, Флавио (1939—2020) — швейцарский юрист, политик, бывший президент.

См. также 
 Коти